Лос Лагартос има више значења:

 Лос Лагартос (Хохутла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Лос Лагартос (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Лагартос (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Лагартос (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику